Корреос () — закрытая станция Барселонского метрополитена, расположенная на перегоне "Жауме I" — "Барселунета" линии 4. 

Станция эксплуатировалась с 1934 по 1972 годы на ответвлении линии "Гран-Метро-де-Барселона" "Араго — Корреос".

История 
Станция была открыта 20 февраля 1934 года в составе продления ответвления линии "Гран-Метро-де-Барселона" на один перегон от станции "Араго" (ныне "Пасеч-де-Грасиа"), и до своего закрытия была конечной на данном ответвлении. Станция располагалась под улицей Виа Лайетана (кат. Via Laietana), как раз около здания почтамта Барселоны.

Закрытие станции 
Станция была закрыта (и впоследствии полностью выведена из эксплуатации) 20 марта 1972 года в связи со слишком близким расположением к тогда ещё строящейся станции "Барселунета", запланированной к строительству в 1966 году, когда был принят план о строительстве линии 4 на базе уже существовавшего ответвления линии "Гран-Метро-де-Барселона" "Араго — Корреос".

Нынешнее состояние 
Платформу станции можно разглядеть, проезжая перегон "Жауме I" — "Барселунета" при следовании поезда в сторону последней.Несмотря на то, что станция практически полностью заброшена, основные конструкции платформы и элементы декора сохранились. На стенах также можно разглядеть плакаты с рекламой тех времён, а также агитационные плакаты 1971 года.

Выходы со станции на улице Лайетана заколочены металлическими решётками.

Ссылки 

Станции метрополитена, построенные в 1934 году
Станции-призраки
Станции Барселонского метрополитена